Fredrik Aursnes (Hareid, 10 december 1995) is een Noorse voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij verruilde in augustus 2021 Molde FK voor Feyenoord. In 2022 vertrok Aursnes naar SL Benfica naar verluidt voor zo’n vijftien miljoen euro.

Carrière

Hødd 
Aursnes speelde als jeugdspeler voor het plaatselijke Hareid IL, voordat hij in 2012 terechtkwam bij Hødd. Hier maakte hij zijn professionele debuut in de 2-1 overwinning op Bodø/Glimt. Hij werd de jongste bekerwinnaar en finalist van de Noorse beker nadat hij met Hødd de finale wist te winnen van Tromsø.

Molde 
Na vier seizoenen verruilde Aursnes Hødd voor Molde, waar hij voor vier seizoenen tekende. Hij debuteerde op 18 februari 2016 in de UEFA Europa League tegen Sevilla. Ruim drie jaar later, op 22 april 2019, speelde hij zijn honderdste wedstrijd voor de club, 2-0 winst op Lillestrøm. Dat seizoen werd Aursnes kampioen met Molde van de Eliteserien. Enkele dagen na zijn honderdste duel had hij zijn contract al met twee seizoenen verlengd tot het einde van 2021.

Op 8 augustus 2021, na een 5-4 overwinning op Haugesund, kondigde Molde aan dat Aursnes de overstap zou maken naar Feyenoord. Hier kwam hij zijn voormalig ploeggenoot Marcus Pedersen tegen, die eerder die zomer de overstap maakte.

Feyenoord 
Feyenoord maakte op 10 augustus 2021 bekend dat Aursnes een driejarig contract had getekend. Enkele dagen later, op 15 augustus 2021, mocht Aursnes gelijk als basisspeler opdraven in de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen Willem II.

SL Benfica 
In augustus 2022 vertrok Aursnes na een jaar bij Feyenoord te hebben gespeeld naar Benfica. naar verluidt ontvangt Feyenoord 15 miljoen euro voor deze transfer.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 24 augustus 2022.

Interlandcarrière 
Aursnes debuteerde op 6 juni 2021 voor het Noors voetbalelftal in de oefenwedstrijd tegen Griekenland. Hij kwam in de 69e minuut in het veld voor Patrick Berg.

Erelijst 
 Hødd
 NorgesMesterskapet i fotboll: 2012
 Molde
 Eliteserien: 2019
 Feyenoord
 Conference League: finalist 2021-2022

Externe links 
Profiel van Fredrik Aursnes op Transfermarkt.com

Noors voetballer